Дже́вонс () — английская фамилия.

 Джевонс, Маршалл — коллективный псевдоним группы американских писателей.
 Джевонс, Уильям Стенли (1835—1882) — британский экономист, статистик и логик.
  (1858—1936) — специалист по мифологии и первобытным обществам.